RIP, eller R.I.P. kan avse:

 R.I.P., förkortning av latinska Requiescat in pace (plural Requiescant in pace) eller engelska Rest in peace, hedrande fras om avliden person (båda meningarna betyder "Vila i frid").
 RIP (ripp), engelska ''Raster image processor, omvandlare av text- och bilddata för utskrift på laserskrivare eller moderna plåtsättare (CTP-teknik).
 Routing Information Protocol, ett dataprotokoll.
 RIP, svensk punkpublikation.